Arey est :

 un prénom masculin désuet, fêté le 16 août.

Anthroponyme 
 Arey est la forme savante du nom latin Aredius qui fut notamment le nom de deux saints chrétiens (par ordre chronologique du décès) :
 Arey († 558 ou 570), ou Arige ou Aré ou Arède, évêque de Nevers en Bourgogne ; fêté le 16 août.
 Arey († 610 ou 614), ou Arige ou Arède, évêque de Gap de 579 à sa mort.

Patronyme 
 Wayne Arey (1880–1937), acteur américain.

Toponyme 

 en forme composée, un toponyme :
 Saint-Arey, commune française dans le sud du département de l'Isère.
 Les Côtes-d'Arey, commune française dans l'ouest du département de l'Isère.
 Arey Island, une île de l'Arctique.

Références

Patronyme français